Andreassteig ist der Name zweier Straßen:

 Andreassteig (Kiew), Straße in Kiew, Ukraine
 Andreassteig (Bützow), Straße in Bützow, Mecklenburg-Vorpommern